Questa è la prima edizione del torneo Gran Canaria.

In finale Enzo Couacaud ha battuto Steven Diez con il punteggio di 7-6(5), 7-6(3), aggiudicandosi la prima edizione del torneo.

Teste di serie 

  Lorenzo Musetti (secondo turno)
  Carlos Taberner (primo turno, ritirato)
  Federico Gaio (primo turno)
  Nikola Milojević (semifinale)

  Danilo Petrović (primo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Alessandro Giannessi (secondo turno)
  Filip Horanský (quarti di finale)

Alternate 

  Nino Serdarusic (primo turno)

Qualificati 

  Manuel Guinard (primo turno)
  Alex Molčan (semifinale)

  Emilio Nava (primo turno)
  Àlex Martí Pujolràs (primo turno)

Wildcard 

  Javier Barranco Cosano (primo turno)
  Mark Owen Endler (primo turno)

  Carlos Gimeno Valero (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gran Canaria Challenger I 2021